Хрущ — может означать:

 Хрущ — вид крупных жесткокрылых насекомых.

Фамилия 
 Хрущ, Валентин Дмитриевич (1943—2005) — украинский художник, один из создателей одесской школы неофициального искусства.
  (1975—2014) — украинский военнослужащий.

См. также 

 Хрущи (значения)